Rhys Williams (1897–1969) walesi színész
 Rhys Williams (1984) Európa-bajnok walesi atléta, gátfutó
 Rhys Williams (2001) angol labdarúgó